Por Torricelli puede entenderse:

 Evangelista Torricelli: un físico italiano.
 Torricelli: unidad de medida de presión, nombrada así en honor del anterior.
 Torricelli: un cráter de impacto lunar
 (7437) Torricelli: un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides